Kriek steht für:

 Kriek, belgische Bierspezialität

Kriek ist der Familienname folgender Personen:

 Charlbi Dean Kriek (1990–2022), südafrikanische Schauspielerin
 Greg Kriek (* 1987/1988), südafrikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Johan Kriek (* 1958), US-amerikanischer Tennisspieler 
 Marjolein Kriek (* 1973), niederländische Humangenetikerin

Siehe auch: